Bartolomé Gallardo puede referirse a:

 Bartolomé Diez Gallardo y Andrade (1640-1699), militar y explorador chileno de la época colonial;
 Bartolomé José Gallardo y Blanco (1776-1852), bibliógrafo, erudito y escritor español.